Понапе:

 Понапе — прежнее название острова Понпеи в составе Федеративных Штатов Микронезии.
 Понапе — микронезийский народ, проживающий на острове Понапе.